Endphase steht für:

 Endphase, letzte Monate des Zweiten Weltkrieges, vor allem im Kontext sogenannter Endphaseverbrechen
 Endphase, in der Sportwissenschaft letzter Teil der Phasenstruktur

Siehe auch:

 Endspiel